

Населені пункти та їхні частини
 Желиці — село в гміні Кемпіце Слупського повіту Поморського воєводства
 Желиці — село в гміні Вонґровець Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Желиці — осада в гміні Барлінек Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки